Achilleion steht für:
 Achilleion (Korfu), ein Palast auf Korfu
 Achilleion (Leipzig), eine Messehalle in Leipzig
 Achilleion (Troas), antike Siedlung an der Nordwestküste der Troas
 Achilleion (Thessalien), eine frühneolithische Siedlung in Thessalien, Griechenland.